Мастило — жирова речовина для змащування поверхонь тертя механізмів і деталей машин.

 Мастило — те саме, що мазь.

 Мистецтво
 «Мастило» - американський мюзикл.
 «Мастило» - американський музичний кінофільм 1978 року по однойменному мюзиклу.
 «Мастило» - американський музичний кінофільм 1982 року.

Примітки